Стэнли () — небольшой город (town) на северо-западе Тасмании (Австралия), на берегу Бассова пролива. Согласно переписи 2016 года, население Стэнли составляло 476 человек.

Город Стэнли является одной из туристских достопримечательностей Тасмании. В городе имеется порт, который используется в основном рыболовными судами.

География 

Стэнли расположен на небольшом узком полуострове на северо-западе Тасмании, который выдаётся в Бассов пролив и оканчивается мысом Норт-Пойнт (). На востоке от полуострова находится залив Сойер (Sawyer Bay), а на западе — залив Перкинс (Perkins Bay).

Рядом со Стэнли находится известная гора вулканического происхождения (некк), которую называют Нат ( — «орех») или Сёркьюлар Хэд ( — «круглая голова»). Высота горы —

История 
В 1826 году на это место прибыли первые поселенцы — английские работники компании . В 1827 году стал функционировать морской порт. Первая школа была открыта в 1841 году.

В 1843 году город был назван Стэнли, в честь Лорда Стэнли, который на тот момент был британским министром по вопросам войны и колоний, а впоследствии (между 1852 и 1868 годами) три раза становился премьер-министром Великобритании.

В 1936 году первый телефонный кабель соединил континентальную Австралию и Тасманию — он был проложен от города  до Стэнли.

Население 
Согласно переписи населения 2016 года, население Стэнли составляло  человек,  мужчин и  женщин. Средний возраст жителей Стэнли составлял 47 лет.

Среди известных людей, родившихся в Стэнли — Джозеф Лайонс (1879—1939), десятый премьер-министр Австралии (в 1932—1939 годах) и премьер Тасмании (в 1923—1928 годах), а также Билл Моллисон (род. 1928), учёный-натуралист, основатель системы пермакультуры.

Транспорт 
От автомобильной дороги   (Bass Highway), идущей вдоль северного побережья Тасмании, к Стэнли ответвляется дорога  Стэнли Хайвей (Stanley Highway). Расстояние до ближайшего города Смиттон — .

Примечания

Ссылки 
 Stanley Visitors Centre, www.stanley.com.au
 Карта Стэнли с указанием улиц, www.discovertasmania.com
 Карта Стэнли 1843 года (Van Diemens Land Company), National Library of Australia

Города Тасмании
Бассов пролив